Ла Кондеса има више значења:

 Ла Кондеса (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кондеса (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику